Scutovertex är ett släkte av kvalster. Scutovertex ingår i familjen Scutoverticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Scutovertex